La poudre de riz peut faire référence à :
 la poudre, produit cosmétique ;
 la farine de riz, farine à base de riz.